Брей-Маньє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на південний захід від Парижа, 120 км на південний захід від Пуатьє, 25 км на південний схід від Ла-Рошель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 651 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1716,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Брей-Маньє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Брей-Маньє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморська Шаранта